Dede steht für:

 Dede (Titel), Ehrenbezeichnung in orientalischen Gemeinschaften

Personen:
 Buruno Dede (* 1999), japanischer Sprinter
 Diren Dede (1996–2014), Hamburger Austauschschüler
 Emel Dede (* 1989), türkische Schauspielerin
 Hubyar Dede (13. Jh.), kleinasiatischer Sufi
 Johannes Dede (1900–1991), deutscher Honorarkonsul
 Klaus Dede (1935–2018), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Müneccimbaşı Ahmed Dede († 1702), osmanischer Gelehrter, Sufi-Poet, Historiker und Autor
 Nayî Osman Dede (um 1652–1729), türkischer Sufi und Komponist
 Precious Dede (* 1980), nigerianische Fußballspielerin

Dédé steht für:
 Dédé – Eriks Detektiv Deschamps, deutsche Comicserie

Personen:
 Edmond Dédé (1823–1903), US-amerikanischer Komponist, Violinist und Dirigent
 Rufname von Didier Deschamps (* 1968), französischer Fußballspieler und -trainer

Dedê ist der Rufname von:
 Dedê (* 1978), brasilianisch-deutscher Fußballspieler

Dedé ist der Rufname von: 
 Dedé (* 1988), brasilianischer Fußballspieler